blob – forma architektoniczna
 blob – typ danych przechowywanych w bazach danych
 Blob – francuskie określenie śluzowca Physarum polycephalum
 Blob, zabójca z kosmosu – horror z 1958 roku
 blob binarny – określenie w żargonie hakerskim
 blob jumping – to wykonywanie skoków do wody z poduszki blob